

Astronomia 
 13551 Gadsden – asteroide areosecante

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Gadsden – città della Contea di Etowah, Alabama
 Gadsden – census-designated place della Contea di Yuma, Arizona
 Gadsden – census-designated place della Contea di Richland, Carolina del Sud
 Gadsden – città della Contea di Crockett, Tennessee